Гул — русское обиходное название акустического стационарного шума низких частот.
 Гул (Goole) — городок в Восточном Йоркшире, Англия.
 Гул — средневековый башенный посёлок в Ингушетии.
 Гул — враждебный к людям персонаж в мусульманской мифологии.
 Ра'с аль Гул (Ra’s al Ghul) — суперзлодей вселенной DC Comics, враг Бэтмена.

См. также 
 Гуль
 Гулл